RAM Racing je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v Formuli 1 sodelovalo med sezonama  in . Skupno je moštvo nastopilo na 65-ih dirkah, za moštvo so dirkali Loris Kessel, Lella Lombardi, Boy Hayje, Andy Sutcliffe, Rupert Keegan, Kevin Cogan, Kenny Acheson, Philippe Alliot, Jonathan Palmer in Geoff Lees.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Avtomobilska podjetja Združenega kraljestva
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1976
Športna moštva, razpuščena leta 1985
RAM Racing